Rol puede referirse a:
 Lista, enumeración o nómina -significados originales en castellano.
 Función, papel de un actor -significados de la palabra francesa rôle y de la inglesa role, cuyo uso extendido al castellano ha sido admitido por el DRAE.
 Interpretación de roles
 Rol social, el comportamiento que se espera de cada uno según su estatus social.
 Rol de género
 Rol marítimo, licencia náutica donde consta la lista de la marinería.
 Juego de rol
 En Chile, el número único de identificación del registro civil e identificación tributaria:
 Rol Único Nacional
 Rol Único Tributario

Notas